Lungani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Lungani (Iași), Gemeinde im Kreis Iași

 Lungani (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Lungani (Voinești), Dorf im Kreis Iași